Lepelletier ist

 eine Art Automatikgetriebe, siehe Lepelletier-Getriebe

Lepelletier ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Lepelletier (* 1978), französischer Schachspieler
 Félix Lepelletier (1767–1837), französischer Revolutionär
 François Lepelletier (1826–1877), französischer Politiker
 Stéphane-Georges Lepelletier de Bouhélier (1876–1947), französischer Schriftsteller